Route nationale 10 – strada statale in Francia
Route nationale 10 – strada statale in Marocco